Темерник (значения):

 Темерник — река, правый приток Дона.
 Темерник — станция в Ростове-на-Дону.

Корабли 
 «Темерник» — бот Азовской флотилии Роcсии, построенный в 1772 году.
 «Темерник» — галиот Черноморского флота Роcсии, построенный в 1783 году, а в 1788 году переоборудованный в бомбардирский корабль «Иона».

См. также 
 Темерницкий (значения)
 Темерницкий мост